

Lokalizacje

Niemcy 
 Valley – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach

Stany Zjednoczone 
 Valley – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Chambers
 Valley – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Douglas
 Valley – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Stevens
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hodgeman
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Scott
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hughes
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hyde
 Valley (ang. Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 hrabstwo Valley (ang. Valley County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Valley (ang. Valley County) – w stanie Montana
 hrabstwo Valley (ang. Valley County) – w stanie Nebraska